Abdelhamid Abuhabib (8 de junho de 1989) é um futebolista profissional palestino que atua como meia-atacante.

Carreira 
Abdelhamid Abuhabib representou a Seleção Palestina de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Palestina de Futebol